Příjmení Ballard nese více osobností:

 Butch Ballard (1918–2011) – americký jazzový bubeník
 Guy Ballard (1878–1939) – americký důlní inženýr
 Hank Ballard (1927–2003) – americký zpěvák
 James Graham Ballard (1930–2009) – britský spisovatel
 Jeff Ballard (* 1963) – americký jazzový bubeník
 Martha Ballard (1735–1812) – americká porodní bába a léčitelka
 Robert D. Ballard (* 1942) – důstojník amerického námořnictva a profesor oceánografie
 Tom Ballard (1988–2019) – anglický horolezec
 Vick Ballard (* 1990) – hráč amerického fotbalu

Externí odkazy